Saharoza, ugljikohidrat, disaharid, kemijske formule C12H22O11
 Šećeri, probavljivi ugljikohidrati
 Šećerna bolest, poremećaj je povećavanja razine šećera u krvi žlijezde gušterače